Пуерто де лас Флорес има више значења:

 Пуерто де лас Флорес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто де лас Флорес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику